Blaga se poate referi la:
Localități din România:
Blaga, Bacău
Blaga, Iași
Nume de persoane:
 Blaga (nume)

Vezi și 
4891 Blaga, asteroid